HDR steht für:
 Haus des Reichs, ein Gebäude in Bremen
 Haus des Rundfunks, ein Gebäude in Berlin
 Heißdampfreaktor, siehe Kernkraftwerk Großwelzheim
 High Dynamic Range, hoher Dynamikumfang bei Bildern (High Dynamic Range Image), Videos (High Dynamic Range Video) und Rendering (High Dynamic Range Rendering)
 HDR projects, eine Software zum Erstellen von High-Dynamic-Range-Bildern
 Highland Daytona Racing, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hot-Dry-Rock-Verfahren, ein Verfahren zur Gewinnung von Erdwärme aus großen Tiefen
 Human Development Report, ein Report der Vereinten Nationen zum Human Development Index (HDI)
 HDR-Syndrom, Hypoparathyreoidismus – Schwerhörigkeit (Deafness) – Nieren (Renale)- Fehlbildung
 HDR – Organisation für Würde und Rechte des Menschen, ein islamistischer Verein
 Harddisk Recording
 Habilitation à diriger des recherches, eine Habilitation in Frankreich

HdR steht für:
 Handbuch der Rechtsförmlichkeit des Bundes
 Handbuch der Religionen
 Der Herr der Ringe, Fantasy-Werk

Abkürzung